Fossum kan syfta på:

 Fossums hällristningar – hällristningar daterade till den skandinaviska bronsåldern i Tanums kommun, Bohuslän
 Fossums herregård – en herregård i Skiens kommun, Norge 
 Fossum järnverk – ett järnverk etablerat på 1500-talet i Skiens kommun, Norge